Mashiko steht für:
 Mashiko (Tochigi), ein Ort in der Präfektur Tochigi

Mashiko ist der Familienname folgender Personen:
 Teruhiko Mashiko (* 1947), japanischer Politiker